Aleksandra Wójcik (ur. 1985) – polska gimnastyczka
 Aleksandra Wójcik (ur. 1994) – polska siatkarka
 Aleksandra Cisłak-Wójcik – polska psycholożka